Агрегация — процесс объединения элементов в одну систему.
Включение — синоним термина «вложение» применяемый в основном для алгебраических структур.